Hodovice je bývalý název dvou obcí:

 Staré Hodějovice – obec v okrese České Budějovice
 Hodoviz – část obce Hvozd v okrese Plzeň-sever

Externí odkazy